Субачево:

 Субачево — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Субачево — опустевшая деревня в Невельском районе Псковской области.
 Субачево — озеро в Невельском районе Псковской области, возле деревни Балаши (бассейн Евы).